Masuren steht für:

 Masuren, eine Region im ehemaligen Ostpreußen, heute in Polen
 Masuren (Volk), eine gemischte Ethnie in Polen
 Masuren, bis 1938 Masuhren, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Mazury (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Mitglieder des Corps Masovia Königsberg zu Potsdam
 Beiname von Fritz Matthies-Masuren (1873–1938), deutscher Kunstfotograf
 Diözese Masuren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen

Siehe auch:
 Masovia